

Лорел-Гілл — місто, штат Флорида
 Лорел-Гілл — переписна місцевість в окрузі Скотленд, штат Північна Кароліна
 Лорел-Гілл — переписна місцевість, штат Вірджинія